Il toponimo Slătioara può riferirsi a diverse località della Romania:
Slătioara, comune del distretto di Olt
Slătioara, comune del distretto di Vâlcea